Gau (Fiji), een eiland van Fiji
 Gauw, plaats in de Nederlandse provincie Friesland
 GAU, Groep Algemene Uitgevers, Vlaamse ledenorganisatie van uitgevers en boekenimporteurs, deelorganisatie van Boek.be
 Gau, een personage uit het computerspel Final Fantasy VI
 Tibetaanse gau, een altaarschrijn of houdertje voor relikwieën en amuletten
 Gäu, een district in het Zwitserse kanton Solothurn
 Nijlgau, een grote antilope uit India

Zie ook
Gouw (doorverwijspagina)